Karja kan syfta på följande platser:

Estland 

 Leisi Jõgi, å, Saare län, 
 Karja (ort), Saare län, Leisi vald,

Finland 

 Karis, ort, Åland, Raseborg, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar